Lake Shore (Washington)
Lake Shore (Maryland)
Lake Shore (Utah)
Lake Shore (Minnesota)

Ver também

Desambiguações de topônimos